Bergsteiger steht für:
 einen Bergsportler, siehe Bergsteigen
 Bergsteiger (Zeitschrift), deutschsprachige Bergsport-Zeitschrift
 Zündapp Bergsteiger, Mopedmodell des Herstellers Zündapp
 eine geschützte Marke des österreichischen Wurstherstellers Wiesbauer
 eine Süßspeise, auch Granatsplitter genannt

Siehe auch:
 Liste berühmter Bergsteiger
 Liste von Sportklettern
 Rote Bergsteiger
 Höhenbergsteigen
 Sportklettern
 Bergsteig